Msakni est un patronyme arabe notamment porté par deux frères :
 Iheb Msakni (1987- ), footballeur international tunisien ;
 Youssef Msakni (1990- ), footballeur international tunisien.

Homonymie
Homonymie de patronyme